Tigre royal peut renvoyer à :
 Panzerkampfwagen VI Königstiger, char d'assaut allemand
 Tigre en tant que « roi des animaux »